Gert Hatz – numismatico tedesco
 József Hatz – schermidore ungherese
 Michael Hatz – ex calciatore austriaco
 Ottó Hatz – schermidore ungherese
 Vera Hatz – numismatica tedesca